Эдлер () — фамилия.

Известные носители 
 Эдлер, Александр (род. 1986) — профессиональный шведский хоккеист.
  (род. 1964) — американский игрок в покер, победитель состязаний в рамках Мировой серии покера и Мирового тура покера (2007).
  (род. 1956) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Сиэтл Маринерс» (1980—1983).
 Эдлер, Джерри (род. 1929) — американский актёр.
  (1922—1999) — американский яхтсмен, чемпион мира в классе «Звёздный» (1964).
  (1911—2001) — шведский кардиолог, разработчик методик медицинского ультразвукового исследования, в частности эхокардиографии.
  (род. 1941) — австрийский политик, депутат Национального совета Австрии (1992—2002).
  (род. 1929) — немецкий футболист, игрок Оберлиги-Запад в составе клуба «Содинген» (1952—1958).
 Эдлер, Карл Эрдманн (1844—1931) — немецкий писатель, профессор истории литературы в Венском университете.
  (1829—1898) — католический священник и политик, член Палаты представителей Пруссии (1879—1885), депутат Рейхстага Германской империи (1874—1878, 1881—1884).
  (род. 1945) — шведский поп-музыкант.

Составная фамилия 
 Агаева-Эдлер, Фидан — азербайджанская пианистка.
  (род. 1969) — австрийский бегун, участник летних Олимпийских игр 1996 года.

Иное 
 Эдлер — фамильная приставка (предикат) в австро-венгерских и германских дворянских титулах.

См. также 
 Адлер (значения)
 Элдер (значения)

Примечания